Por Steve ou Steven Jones pode estar à procura de:

Steve Jones (aviador) - britânico 
Steve Jones (apresentador) - apresentador galês
Steve Jones (biólogo) - teórico evolucionista.
Steve Jones (músico) - músico britânico, guitarrista da extinta banda de punk rock Sex Pistols.
Steve Jones (atleta) - maratonista britânico
Steve Jones (ciclista) - ciclista olímpico britânico.
Steve Jones (golfista) - jogador profissional estadunidense de golfe

Desambiguação